Brăești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Brăești (Botoșani)
 Brăești (Buzău)
 Brăești (Iași)